Fleet (ARC), een muziekalbum
Fleet (Dorset), een plaats in het Engelse graafschap Dorset
Fleet (Hampshire), een plaats in het Engelse graafschap Hampshire
Fleet (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
Fleet (motorfiets), een Australisch historisch motorfietsmerk
Fleet (rivier), een rivier in Londen